Judgement Day (Beverly Hills, 90210)
 Terminator 2: Judgment Day
 Judgement Day (1988) - Amerikaanse film
 Judgement Day (single) - single van de Belgische band D-Devils
 Judgement Day (Airforce) - album van de Britse band Airforce

Theatersport
 Judgment Day (WWE)
 Judgment Day 2000
 Judgment Day 2001
 Judgment Day 2002
 Judgment Day 2003
 Judgment Day 2004
 Judgment Day 2005
 Judgment Day 2006
 Judgment Day 2007
 Judgment Day 2008
 Judgment Day 2009
 Judgment Day: In Your House